Rauma (Finlândia) - comuna da Finlândia
Rauma Antiga - centro histórico da referida cidade
Rauma (Noruega) - comuna da Noruega
Ou ainda:
1882 Rauma - um asteroide

Desambiguações de topônimos